Abbas I van Egypte (1813-1854), heerser van Egypte van november 1848 tot juli 1854
 Abbas II van Egypte (1874-1944), kedive van Egypte van 8 januari 1892-1914